Eslida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Eslida (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Eslida (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar